Rada Główna Opiekuńcza bezeichnet:

 Rada Główna Opiekuńcza (1916–1921)
 Rada Główna Opiekuńcza (1940–1945)